Friedrich Imhoof-Blumer – numismatico svizzero
 Elano Ralph Blumer, noto come Elano – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Hans Blumer – nuotatore svizzero
 Herbert Blumer – sociologo statunitense
 Riccardo Blumer – architetto, designer e accademico svizzero